Dauntless peut faire référence à :

 Le SBD Dauntless, un appareil de reconnaissance et bombardier de Douglas Aircraft Company pendant la Seconde Guerre mondiale.
 HMS Dauntless, le nom de cinq navires de la Royal Navy
 Ce nom est repris par l'un des navires de la Royal Navy dans le film Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl.
 USCGC Dauntless (WMEC-624), un cutter de l'United States Coast Guard.
 USS Dauntless, le nom de deux navires de l'United States Navy dont 
 USS Dauntless, yacht transformé en navire amiral d'Ernest King, chef des opérations navales américaines pendant la Seconde Guerre mondiale
 USS Dauntless (NX-01-A), un aéronef fictif dans l'univers Star Trek.
  Dauntless : L'Enfer de Midway, film de Mike Phillips 
 Dauntless, jeu vidéo d'action-RPG (2019)
 Dauntless Lanceur spatial léger utilisant une propulsion hybride.